West Monroe ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 West Monroe (Louisiana)
 West Monroe (Michigan)
 West Monroe (New York)